Maksim Mamin (ur. 1988), rosyjski hokeista
 Maksim Mamin (ur. 1995), rosyjski hokeista